

Geografia
 Morioka – città del Giappone, capitale della prefettura di Iwate

Persone
 Eiji Morioka – pugile giapponese
 Kaoru Morioka – giocatore di calcio a 5 peruviano naturalizzato giapponese
 Ryōta Morioka – calciatore giapponese
 Ryūzō Morioka – ex calciatore giapponese
 Shigeru Morioka – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Yutaka Morioka – aviatore giapponese